Gmür ist ein Familienname aus der Schweiz.

Herkunft 
Gmür ist ein Geschlecht aus Amden und Murg (Gemeinde Quarten) im Kanton St. Gallen.

Namensträger 
 Alois Gmür (* 1955), Schweizer Politiker (CVP)
 Andrea Gmür-Schönenberger (* 1964), Schweizer Politikerin (CVP)
 Anja Gmür (* 1994), Schweizer Sängerin und Songwriterin, siehe Kings Elliot
 Ansgar Gmür (* 1953), Schweizer Verbandsfunktionär

 Elsbeth Gmür (* 1921), Schweizer Balletttänzerin und Schauspielerin
 Felix Gmür (* 1966), Bischof von Basel
 Hans Gmür (1927–2004), Schweizer Dramatiker und Librettist
 Harry Gmür (1908–1979), Schweizer Literat, Journalist und Kommunist
 Markus Gmür (* 1963), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Martina Gmür (* 1979), Schweizer Künstlerin
 Max Gmür (1871–1923), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Otto Gmür (auch: Otti Gmür; 1932–2015), Schweizer Architekt
 Patrick Gmür (* 1961), Schweizer Architekt
 Philipp Gmür (* 1963), Schweizer Versicherungsmanager

 Sabrina Gmür (* 1989), Schweizer Unihockeyspielerin
 Silvia Gmür (1939–2022), Schweizer Architektin
 Tobi Gmür (* 1973), Schweizer Sänger und Songwriter
 Walburga Gmür (1902–1974), Schweizer Schauspielerin

Einzelnachweise 

Familienname
Germanischer Personenname